Kanton Toulouse-1
 Kanton Toulouse-2
 Kanton Toulouse-3
 Kanton Toulouse-4
 Kanton Toulouse-5
 Kanton Toulouse-6
 Kanton Toulouse-7
 Kanton Toulouse-8
 Kanton Toulouse-9
 Kanton Toulouse-10
 Kanton Toulouse-11
 Kanton Toulouse-12
 Kanton Toulouse-13
 Kanton Toulouse-14
 Kanton Toulouse-15